Het Campeonato Sergipano Série A2 is  het tweede niveau van het staatskampioenschap voetbal van de Braziliaanse staat Sergipe en wordt georganiseerd door de voetbalfederatie FSF. De competitie werd voor het eerst eenmalig gespeeld in 1964 en daarna nog sporadisch in de jaren tachtig en negentig. Vanaf 2001 wordt de competitie jaarlijks gespeeld. De winnaar en eventueel vicekampioen promoveren naar de Série A1, er is geen degradatie. Het aantal clubs varieert bijna jaarlijks naargelang de clubs het financiële plaatje al dan niet rond krijgen.

Overzicht kampioenen
 1964 -  Propriá
 1965-1982 - Niet gespeeld
 1983 -  Propriá
 1984 - Niet gespeeld
 1985 -  Olímpico FC
 1986 - Niet gespeeld
 1987 -  Olímpico FC
 1988 -  Guarany
 1989-1990 - Niet gespeeld
 1991 - Onbekend
 1992 -  Vasco
 1993 -  Cotinguiba
 1994 -  Olímpico EC
 1995-1996 - Niet gespeeld
 1997 -  Gararu
 1998 - Niet gespeeld
 1999 -  Coritiba
 2000 - Niet gespeeld
 2001 -  Guarany
 2002 -  Riachuelo
 2003 -  Maruinense
 2004 -  Boca Júnior
 2005 -  Olímpico Pirambu
 2006 -  América
 2007 -  Boca Júnior
 2008 -  Sete de Junho
 2009 -  River Plate
 2010 -  Socorrense
 2011 -  Sete de Junho
 2012 -  América 
 2013 -  Coritiba
 2014 -  Boca Júnior
 2015 -  Dorense
 2016 -  Frei Paulistano
 2017 -  Socorrense
 2018 -  Guarany
 2019 -  América de Pedrinhas
 2020 -  Maruinense
 2021 -  Falcon
 2022 -  Dorense

Eeuwige ranglijst 

Vetgedrukt de clubs die in 2022 in de Série A2 spelen. Enkel seizoenen vanaf 2001 worden weergegeven, omdat van voorgaande seizoenen niet alle ploegen bekend zijn. 

Campeonato Sergipano